Giovanni di Braganza – nobile portoghese
 Giovanni I di Braganza – nobile portoghese
 Giovanni IV di Braganza – re del Portogallo
 Giovanni V di Braganza – re del Portogallo
 Giovanni VI di Braganza – re del Portogallo